Нурмиярви — бессточное озеро на территории Юшкозерского сельского поселения Калевальского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,2 км². Располагается на высоте 123,0 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, подковообразная. Берега преимущественно заболоченные.

Нурмиярви поверхностных стоков не имеет и принадлежит бассейну озера Нижнего Куйто.

К северу югу и востоку от озера проходит лесная дорога.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000811102000004968.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Нижнего Куйто
Озёра Калевальского района
Озёра России без поверхностного стока